Бері () — місто на заході Англії в графстві Великий Манчестер
 Бері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди